Kruhlyk (ukrainisch ; russische Entsprechung Kruhlik/Круглик) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky, siehe Kruhlyk (Walky)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka, siehe Kruhlyk (Schepetiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, siehe Kruhlyk (Schachtarsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn, siehe Kruhlyk (Kiew-Swjatoschyn)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Luhutyne, siehe Kruhlyk (Luhutyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, siehe Kruhlyk (Hadjatsch)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Kruhlyk (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Kruhlyk (Dnister)

 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Popasna, siehe Kruhlyk (Popasna)

 Kruhlyk (Insel), Dneprinsel im Rajon Kaniw der ukrainischen Oblast Tscherkassy

 Ein Fließgewässer, welches in den Usch mündet, siehe Kruhlyk (Fluss)